PGF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Perpignano-Rivesaltes, Perpignano, Francia